EOD henviser til flere artikler:

 Hærens ammunitionsrydningstjeneste.
 EBooks on Demand – et internationalt biblioteksprojekt.
 Jordens overforbrugsdag (EOD)